KUP CEB-a je bilo europsko klupsko natjecanje u bejzbolu kojeg je organizirala Europska bejzbolaška konfederacija (CEB) između 1993. i 2007. godine.

Pobjednici i drugoplasirani

Poveznice 
 CEB Europski kup prvaka
 CEB Kup pobjednika kupova
 CEB Europski superkup
 Europska bejzbolaška konfederacija (CEB)

Izvori 
 (nizozemski) honkbalsite.com, Kup CEB 
 sports123.com, CEB Cup

Europska klupska bejzbolska natjecanja